Hanns Kobe ist der Name folgender Personen:

* Hanns Kobe (Regisseur), deutscher Regisseur und Drehbuchautor 
 Hanns Kobe (Offizier), deutscher Nachrichtentechniker, Luftwaffenoffizier und Autor